

Cinema 
 Justice League – film del 2017 diretto da Zack Snyder
Zack Snyder's Justice League – director's cut del film del 2017 che è stata rilasciata nel 2021 su HBO Max

Fumetti e cartoni 
 Justice League of America – gruppo di supereroi dell'universo fumettistico statunitense DC Comics
Justice League, poi rinominata in Justice League Unlimited – serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 2001

Videogiochi 
Justice League Heroes – videogioco pubblicato nel 2006, di genere gioco di ruolo

Musica 
 Justice League (Original Motion Picture Soundtrack) – album colonna sonora del film Justice League
 Justice League – etichetta discografica giamaicana di proprietà di Lee "Scratch" Perry
 J.U.S.T.I.C.E. League – gruppo statunitense di produttori hip hop.